Gallmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Heike Gallmeier (* 1972), deutsche Künstlerin
 Josef Gallmeier (1906–1980), deutscher Politiker (BVP, CSU)